Opatovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Opatovice (okres Brno-venkov)
 Opatovice (okres Přerov)
 Velké Opatovice (okres Blansko)